En Toronto, Canadá hay dos aeropuertos:
El Aeropuerto Internacional Toronto Pearson
El Aeropuerto Toronto City Centre Billy Bishop